Donji Daruvar je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 840 stanovnika te 282 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Daruvara